Černá hora je název více vrcholů nebo lokalit v Česku:

 Černá hora (363 m) – vrchol jihovýchodně od Vlčnova v okrese Uherské Hradiště
 Černá hora (Podčeskoleská pahorkatina) – vrchol jižně od Černé Hory v okrese Domažlice, 662 m n. m.
 Černá hora (809 m) – vrchol severozápadně od České Vsi v okrese Jeseník
 Černá hora (891 m) – vrchol poblíž Radhoště
 Černá hora (Ještědsko-kozákovský hřbet) – hora v Ještědsko-kozákovském hřbetu (811 m n. m.), 2 km severně od Ještědu
 Černá hora (Jizerské hory) – hora v Jizerských horách, 1084 m n. m.
 Černá hora (Krkonoše) – hora s vysílací věží u Janských Lázní v Krkonoších, 1299 m n. m.
 Černá hora (Šumava) – 1315 m vysoký vrchol na Šumavě, jižně od Kvildy v okrese Prachatice
 Černá hora (přírodní rezervace) – chráněné území v Jizerských horách
 Vysílač Černá hora – vysílač v okrese Trutnov na Černé hoře v Krkonoších

Související články 
 Černá Hora (rozcestník)
 Čierna hora – slovenské pohoří, část Slovenského rudohoří
 Černý vrch
 Černý kopec

Externí odkazy